Ксенунгуляты  — отряд вымерших млекопитающих, обитавших в верхнем палеоцене в Южной Америке. Ископаемые остатки ксенунгулятов находят в Бразилии и Аргентине.

Общие сведения 
Ксенунгуляты относились к мегафауне палеоцена и внешне по всей вероятности напоминали тапиров. Их туловище было массивным, а конечности — короткими и стройными. Имели на каждой конечности по пять пальцев с широкими копытами. У ксенунгулятов были крупные и острые резцы, а также широкие моляры. Наиболее известными представителями отряда являются кароднии. Скорее всего, ксенунгуляты были растительноядными.

Систематика 

Ксенунгуляты были близкими родственниками пиротериев — отряду, жившему в эоцене и олигоцене и внешне напоминавшему слонов. Возможно, ксенунгуляты являлись предками пиротериев. Традиционно ксенунгулятов относят к древним представителям фауны Южной Америки — южноамериканским копытным. Некоторые исследователи, однако, полагают, что ксенунгулятов объединяет родство с отрядом диноцератов, наиболее известным представителем которых является уинтатерий.

В 2021 году ксенунгуляты, нотоунгуляты, астрапотерии и пиротерии были выделены в кладу Sudamericungulata, которая, согласно филогенетическому анализу, является сестринской по отношению к даманам.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на август 2021 года в отряд включают следующие таксоны:
 Роды incertae sedis; по другой классификации — † Семейство Etayoidae
 † Род  (1 вид)
 † Род  (1 вид)
 † Семейство Carodniidae
 † Род  (3 вида)
 † Род  (1 вид)

Филогения 
Кладограмма по Х. Н. Гельфо и соавторам (2020); в скобках указана оценочная масса:

Примечания

Литература 
 T. S. Kemp: The Origin & Evolution of Mammals. Oxford University Press, Oxford 2005. ISBN 0-19-850761-5

Ссылки 
 Ксенунгуляты на сайте «Век млекопитающих»

Вымершие афротерии
†
Млекопитающие палеоцена
Ископаемая фауна Южной Америки